Immenstedt ist Name zweier Gemeinden in Schleswig-Holstein:

 Immenstedt (Dithmarschen), eine Gemeinde im Kreis Dithmarschen
 Immenstedt (Nordfriesland), eine Gemeinde im Kreis Nordfriesland